Das Benson & Hedges Masters 1992 war ein Snooker-Einladungsturnier der Saison 1991/92, das vom 2. bis 9. Februar 1992 im Wembley Conference Centre in London ausgetragen wurde.
Es war die 18. Austragung des Masters.

Stephen Hendry besiegte John Parrott im Finale mit 9:4 und gewann somit zum vierten Mal in Folge das Masters.

Finalrunde 
Quellen: SnookerDatabase, SnookerScene

Einzelnachweise 

1992
Snookerveranstaltung 1992
Billardturnier in London
Sportveranstaltung im London Borough of Brent